Nordahl steht für:

 Nordahl (Fußballerfamilie), schwedische Fußballerfamilie

Nordahl ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Nordahl (* 1984), schwedischer Schauspieler
 Bertil Nordahl (1917–1998), schwedischer Fußballspieler
 Göran Nordahl (1928–2019), schwedischer Fußballspieler
 Gösta Nordahl (1928–2003), schwedischer Fußballspieler
 Gunnar Nordahl (1921–1995), schwedischer Fußballspieler
 Gustav Nordahl (1903–1992), schwedischer Bildhauer
 Jeanette Nordahl (* 1985), dänische Filmregisseurin
 Knut Nordahl (1920–1984), schwedischer Fußballspieler
 Thomas Nordahl (* 1946), schwedischer Fußballspieler und -trainer